Прибре́жная — топоним в России:

 Прибрежная — деревня в Селивановском районе Владимирской области.
 Прибрежная — станция Крымской железной дороги.
 Прибрежная — деревня в Солецком районе Новгородской области.
Прибрежная — деревня в Тутаевского района Ярославской области.

См. также 
 Прибрежная улица
 Прибрежное
 Прибрежный